Die Open Harmonie Mutuelle 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 6. April bis 12. April 2015 in Saint-Brieuc stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 130 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Saint-Brieuc